Борхабад () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 23,40 км². Население 43 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Pueblos de Soria 

Муниципалитеты Сории